Михе́й (, Микайя, Михайху, «подобен Богу») — имя, краткая форма имени «Михаэ́ль», что значит «Кто подобен Богу».

Известные носители 
 Михей (Морасфитин) — один из двенадцати малых библейских пророков.
 Михей — сын Иемвлая; пророк, сказавший истину Ахаву.

 Михей Радонежский (?—1385) — ученик Сергия Радонежского, канонизирован в лике святых как преподобный.

 Михей (Алексеев) (1851—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Козельский, викарий Калужской епархии.
 Михей (Подкорытов) (1858—1918) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Михей (Пхиасаявонг) (род. 1987) — священнослужитель Русской православной церкви, первый лаосец, который окончил православную семинарию, стал православным монахом и священником.
 Михей (Хархаров) (1921—2005) — епископ Русской православной церкви.

Псевдоним 
 Михей (1970—2002) — российский музыкант.

Примечания